Cerredo kan syfta på:

Spanien 

 Torre Cerredo, berg, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Cerredo (ort i Spanien), Asturien, Province of Asturias,